Конаново — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области на реке Шовеньга.

Входит в состав Богородского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Богородский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Устья — 48 км, до центра муниципального образования Богородского — 2 км. Ближайшие населённые пункты — Горшково, Соколово, Петрово, Кисляково, Погорельцево, Богородское.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Усть-Кубинского района